Fließverkehr steht für:
 
 Fließender Verkehr
 Fahrgastfluss